Англи́йская на́бережная — набережная в следующих населённых пунктах:

 Английская набережная — набережная в посёлке Вырице Ленинградской области.
 Английская набережная — набережная в Ницце.
 Английская набережная — набережная в Санкт-Петербурге.
 Английская набережная — неофициальное название набережной Назукина в Балаклаве, построенной англичанами во время Крымской войны.

См. также 
 Английский мост
 Английский проспект